Cardona puede referirse a:

 Cardona, municipio de la provincia de Barcelona, España.
 Cardona, ciudad uruguaya en el departamento de Soriano.
 Cardona, municipio de la provincia de Rizal, en la isla de Luzón, Filipinas.

Personajes

 Bernat Amat de Cardona: noble español
 Carlo De Cardona: sacerdote y político italiano
 Celeste Cardona: política brasileña
 Edwin Cardona: futbolista colombiano
 Enrique Cardona: cardenal español
 Ermessenda de Cardona: noble española
 Folch II de Cardona: noble obispo español
 Francisco de Solís Folch de Cardona: cardenal español
 Giovanni de Cardona i de Gandia: cardenal español
 Giorgio Raimondo Cardona (1943-1988): etnolinguista italiano
 Giovanni Raimondo Folch I de Cardona: noble español
 Giovanni Raimondo Folch II de Cardona: noble español
 Guglielmo I de Cardona: noble español
 Hugo I de Cardona: noble español
 Hugo Folch de Cardona: noble español
 José Enrique Gutiérrez Cardona: futbolista hondureño de los años 60 del Elche CF y del Atlético de Madrid.
 Josep Juan Cardona: político español (Ibiza)
 Juan José Cardona: político español (Canarias)
León Cardona:  Maestro, compositor e intérprete colombiano
 Maikel Cristobal Cardona: voleibolista cubano
 Manuel Cardona Castro: físico español
 Maria Clelia Cardona: poeta y escritora italiana
 Martha Lucia Ramírez Cardona: atleta colombiana
 Matthew Cardona: luchador estadounidense
 Pedro Folc de Cardona: noble y obispo español
 Ramón Folc de Cardona-Anglesola: general español
 Ramón Folch IV de Cardona: noble español
 Ramón Folch V de Cardona: noble español
 Ramón Folch VI de Cardona: noble español
 Ramón Folch I de Cardona: noble español
 Salvador Cardona: ciclista español
 Segundo Cardona FAIA (Segundo Cardona Colom): arquitecto y desarrollador puertorriqueño
 Segundo Cardona Bósquez: educador y filólogo puertorriqueño

Autores de nombres científicos
 Cardona - Maria Àngels Cardona''' 1940-1991